El Torneig d'Auckland 2015, conegut oficialment com el Heineken Open 2015, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 17 de gener de 2015 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

El tennista txec Jiří Veselý va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015